Schloss Grünau heißen:
 Jagdschloss Grünau in Neuburg an der Donau in Bayern
 Schloss Grünau (Niederösterreich) in Windigsteig in Niederösterreich
 Schloss Grünau (Oberösterreich) in Ried in der Riedmark in Oberösterreich

Siehe auch: 

 Wasserburg Grünau
 Villa Grünau